Фейгенберг — фамилия. Известные носители:
 Фейгенберг, Евгения Соломоновна (более известна под фамилией Хаютина; 1904—1938) — советский издательский работник.
 Фейгенберг, Иосиф Моисеевич (1922—2016) — российский психофизиолог.
 Фейгенберг, Рахель Борисовна (1885—1972) — писатель, переводчик, журналист, педагог.